Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2012 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams in Venus Williams sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (polfinale)
 Sara Errani /  Roberta Vinci (četrtfinale)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (drugi krog)
 Marija Kirilenko /  Nadja Petrova (drugi krog)
 Jekaterina Makarova /  Jelena Vesnina  (četrtfinale)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finale)
 Jaroslava Švedova /  Galina Voskobojeva (tretji krog)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (drugi krog)

<ol start=9>
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez ''(četrtfinale)
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears ''(četrtfinale)
 Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová ''(tretji krog)
 Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja ''(prvi krog)
 Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza ''(tretji krog)
 Gisela Dulko /  Paola Suárez ''(prvi krog)
 Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu ''(drugi krgo, odstop)
 Chuang Chia-jung /  Vera Duševina ''(prvi krog)

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2012